Ста́рое Тябе́рдино () — село в Кайбицком районе Татарстана, административный центр муниципального образования Старотябердинское сельское поселение.

Расположено на реке Урюм (левом притоке Кубни), в 36 км юго-западней районного центра Больших Кайбиц.

История 
Известно с периода Казанского ханства.В 18 - 1-й половине 19 вв. жители относились к категории государственных крестьян. Занимались земледелием, разведением скота. В начале 20 в. в селе Старое Тябердино функционировали Петропавловская церковь, 2 школы грамоты, 2 мельницы, 4 крупообдирки, кузница, 2 мелочные лавки. В этот период земельный надел сельской общины составлял 1663,6 десятин. До 1920 г. село входило в Старо-Тябердинскую волость Цивильского уезда Казанской губернии. С 1920 г. в составе Чувашской автономной области, с 1921 г. - Буинского, с 1921–22 гг. - Свияжского кантонов Татарской АССР. С 14.02.1927 г. в Ульянковском, с 01.08.1927 г. в Кайбицком, с 19.02.1944 г. в Подберезинском, с 17.05.1956 г. в Кайбицком, с 01.02.1963 г. в Буинском, с 04.03.1964 г. в Апастовском, с 19.04.1991 г. в Кайбицком районах.

Население 
 1989—700 (татары)
 1997—656
 2010—571
Население в основном татары (крещёные татары) и некрещённые кряшены. Особенностью ырымских кряшен является то, что они не носят русские фамилии и имена.

Инфраструктура 
Средняя общеобразовательная школа имени М. К. Кузьмина

Интересный факт 
По одной из версий фамилия Тябердин произошло из названия села Старое Тябердино.

Примечания

Литература 
 Старое Тябердино // 

Населённые пункты Кайбицкого района